Släkten kan avse:

 Släkten – ett samband mellan människor, se Släkt
 Släkten – ett taxanomiskt begrepp, se Släkte
 Släkten (bokserie) – en bokserie
 Släkten (film) – en dansk dramafilm från 1978